Чемпионаты мира по борьбе — международные соревнования борцов-любителей, проходящие под эгидой Международной федерации объединённых стилей борьбы (FILA). В рамках чемпионатов мира проводятся соревнования по греко-римской (классической) борьбе среди мужчин (с 1904 года), вольной борьбе среди мужчин (с 1951 года) и среди женщин (1987 года)

Турниры

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская (классическая) борьба

Вольная борьба (женщины)

Объединённые чемпионаты

Общее количество медалей на 2016 год по странам

Выигрыши в командном зачёте

Многократные чемпионы 
В таблице приведены спортсмены, которые по меньшей мере пять раз становились чемпионами мира

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

См. также 
 Кубок мира по борьбе

Примечания

Ссылки 
 База данных ФИЛА